Schwarzes Moor ist der Name mehrerer Moorgebiete:

 ein Moor im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, siehe Schwarzes Moor
 ein Moor im UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee, siehe Naturschutzgebiet Weißes und Schwarzes Moor
 ein Moor im Landkreis Rotenburg (Wümme), siehe Schwarzes Moor bei Bülstedt
 ein Moor im Landkreis Heidekreis, siehe Schwarzes Moor bei Dannhorn
 ein Moor im Landkreis Heidekreis, siehe Seemoor und Schwarzes Moor bei Zahrensen
 ein Moor im Landkreis Uelzen, siehe Schwarzes Moor bei Gavendorf
 ein Moor in der Region Hannover, siehe Schwarzes Moor bei Resse

Siehe auch
 Schwarzes Venn, Moor- und Heidegebiet im Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen 
 FFH-Gebiet Schwarzes Wasser, Gewässer und Moor im Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen